Никки Кесангане Маккрей (; также известная как Никки Маккрей-Пенсон (); род. 17 декабря 1971 года, Коллиервилл, штат Теннесси, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Она была распределена на драфте расширения ВНБА под третьим номером в команду «Вашингтон Мистикс». Играла на позиции атакующего защитника. По окончании спортивной карьеры вошла в тренерский штаб команды NCAA «Питтсбург Пантерс». В данное же время является главным тренером студенческой команды «Олд Доминион Леди Монархс».

Ранние годы 
Никки Маккрей родилась 17 декабря 1971 года в городе Коллиервилл (штат Теннесси), училась там же в одноимённой средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте justsportsstats.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com 
 Профайл ассистента главного тренера на сайте gamecocksonline.com

Игроки сборной США по баскетболу
Чемпионы мира по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Баскетбольные тренеры США
Баскетболисты США
Игроки «Коламбус Квест»
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Игроки «Индиана Фивер»
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки «Сан-Антонио Старз»
Игроки «Чикаго Скай»